Abadín steht für:
 Abadín, Stadt in der Provinz Lugo in Galicien, Spanien
 José Luis Abadín (* 1987), spanischer Rennfahrer